Friedrich Wilhelm von Nassau-Siegen ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Wilhelm I. Adolf von Nassau-Siegen (1680–1722), Fürst zu Nassau-Siegen, siehe Friedrich Wilhelm I. Adolf (Nassau-Siegen)
 Friedrich Wilhelm II. von Nassau-Siegen (1706–1734), letzter Fürst von Nassau-Siegen aus der reformierten Linie, siehe Friedrich Wilhelm II. (Nassau-Siegen)